El Prado puede referirse a:

Museos 
 Museo del Prado, en Madrid (España).

Avenidas 
 Paseo del Prado, bulevar de Madrid.
 Paseo del Prado, avenida de La Habana, Cuba.

Topónimos 
 El Prado: localidad del municipio de Soba en Cantabria (España).
 El Prado: en Cochabamba. 
 El Prado: en La Paz. 
 El Prado: barrio en Montevideo, Uruguay.
 Parque El Prado, ubicado dentro del anterior.
 El Prado: barrio de Málaga, España.

Títulos 
 El prado, obra hagiográfica escrita por Juan Mosco.